Первый мировой рекорд в толкании ядра среди мужчин был ратифицирован ИААФ в 1912 году. Им стал результат 15,54 метров, показанный Ральфом Роузом в 1909 году.

По состоянию на 4 августа 2019 зафиксирован 51 мировой рекорд в этой дисциплине. Все перечисленные в таблице результаты показаны с помощью стандартного ядра весом 16 английских фунтов (7,257 кг). Текущий мировой рекорд установлен Райаном Краузером в июне 2021 года.

Рекорды мира

Другие статьи 
Хронология мировых рекордов в толкании ядра (женщины)

Ссылки 
 Статистика результатов
 Track and Field Statistics. Men, Shot Put > World Records Progression — на сайте trackfield.brinkster.net.

Толкание ядра
Толкание ядра